Александр Трифонович Антонович — русский военачальник, генерал-майор Белой армии. Участник Белого движения в Сибири.

Образование 
Выпускник Академии Генерального штаба (1907 г.).

Участие в Гражданской войне 
В 1918—1919 годах — Управляющий делами Академии Генерального штаба. В апреле 1919 года назначен начальником Томских военно-окружных училищных курсов, впоследствии Томского военного училища. В июне 1919 года 3-й генерал-квартирмейстер при Ставке Верховного главнокомандующего адмирала А. В. Колчака. Был произведен в генерал-майора. С 12 апреля по 12 декабря 1920 года начальник штаба сухопутных и морских сил Приморской области. В 1922 году попал в плен к большевикам во Владивостоке. По некоторым сведениям погиб в Красноярской тюрьме.

Сочинения 
Дневник. 1918—1922 гг., рукопись.

Литература 
 Волков Е. В., Егоров Н. Д., Купцов И. В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны: Биографический справочник. — : Русский путь, 2003. — 240 с. — ISBN 5-85887-169-0

Ссылки 
 
 А. Т. Антонович на сайте «Офицеры Русской императорской армии»

Полковники (Российская империя)
Генерал-майоры России (Белое движение)
Персоналии, чья дата смерти не установлена